Ubaldo – kardynał-biskup Sabiny
 Ubaldo – włoski kardynał